Малгобе́к — топонимы в России.

 Малгобек — город в Ингушетии, административный центр Малгобекского района.
Малгобек (Нижний Малгобек) — село в Осетии (Моздокский район, на границе с Кабардино-Балкарией)
Малый Малгобек — село в Осетии (Моздокский район, на границе с Ингушетией)
Малгобек — одна из горных вершин Терского хребта.

См. также 
 Малгобекский район
Старый Малгобек
Городской округ город Малгобек
Малгобек-Горское нефтяное месторождение